Московська область
 Медведково — село в Клинському районі Московської області Російської Федерації.
Москва
 Медведково — станція Московського метрополітену.
 Медведково — історичний район Москви
 Північне Медведково — адміністративний район в Москві
 Південне Медведково — адміністративний район в Москві
Багатозначні терміни
Багатозначні топоніми